Interlock (englisch für „Verriegelung“ oder „Verzahnung“) steht für:

 Interlock (Kino), eine Technik, um eine Filmkopie in mehreren Sälen zu spielen
 Interlock (Theater), ein Theaterstück
 eine Strickart, bei der zwei Stofflagen gegeneinander verstrickt werden, siehe Jersey (Stoff)
 in Sicherheitssystemen eine Schaltsperre oder eine (elektrische) Verriegelung zur Verhinderung von Maschinen- und Personenschäden